

Cinema e televisione 
 Ragazza cinese (China Girl) – film del 1942 diretto da Henry Hathaway
 China Girl – film del 1975 diretto da Edwin Brown
 China Girl – film del 1987 diretto da Abel Ferrara
 China Girl – serie televisiva cinese del 2012 ispirata a Gossip Girl

Letteratura 
 China Girl – romanzo di Don Winslow del 1992

Musica 
 China Girl – album di Van Stephenson del 1981
 China Girl – singolo di David Bowie del 1983, dall'album Let's Dance
 China Girl – singolo delle The 411 del 2005, dall'album Between the Sheets